Памятные монеты Федеративной Республики Германии, которые посвящены памятным событиям, выпускаются с 1953 года. Монеты являются законным платёжным средством, но как правило, становятся предметом коллекционирования. Дизайн монет разработан разными художниками и в основном это касается аверса. Реверс монеты, как правило — орёл (национальный герб).
До конца 2001 года памятные монеты чеканились в «немецких марках» номиналом в 5 и 10 марок. В истории немецкой марки была выпущена одна золотая монета в 2001 году.

С 1 января 2002 года начат выпуск в обращение монет в евро. Банкноты и монеты в марках обмениваются немецким Бундесбанком на евро. После этой даты памятные монеты выпускаются в номиналах: 2, 10, 100 и 200 евро. 23 июня 2010 года была выпущена первая памятная монета номиналом 20 евро из золота. В 2015 году памятная монета номиналом 25 евро впервые была выпущена из серебра. С 2016 года памятная монета номиналом 10 евро чеканится из медно-никелевого сплава, а также появилась монета номиналом 5 евро с кольцом из полимера.

Памятные монеты евро, за исключением монет в 2 евро, являются платёжными средствами только в стране выпуска монет. 2-евровые памятные монеты являются законным платёжным средством во всех странах еврозоны. Памятные монеты более высокой номинальной стоимости в основном предназначены для коллекционеров и поэтому, как правило, не появляются в обращении. Европейская комиссия даже рекомендовала это правило, чтобы предотвратить использование коллекционных монет евро в качестве оплаты.

Памятные монеты из серебра производятся в Федеративной Республике Германии в двух степенях качества. Нормальное качество — «анциркулейтед», высокое качество — «пруф». Для коллекционеров монет есть специальное Агентство по продажам коллекционных монет. До 1997 года все монетные дворы выпускали и «анциркулейтед» и «пруф», но чеканка производилась не всеми монетными дворами. Единственным исключением были монеты, посвящённые четырём крупным спортивным мероприятиям: Летние Олимпийские игры 1972, Чемпионат мира по футболу 2006, Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009 и Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2011, которые были изготовлены на всех монетных дворах.

Памятные монеты 2 евро

Монеты серии Федеральные земли

Другие монеты 
Кроме серии «Федеральные земли» также выпускаются памятные монеты 2 евро по другим мотивам:

Монеты 2002 года выпуска

Монеты 2003 года выпуска

Монеты 2004 года выпуска

Монеты 2005 года выпуска

Монеты 2006 года выпуска

Монеты 2007 года выпуска

Монеты 2008 года выпуска

Монеты 2009 года выпуска

Монеты 2010 года выпуска

Монеты 2011 года выпуска

Монеты 2012 года выпуска

Монеты 2013 года выпуска

План выпуска монет на 2014—2018 годы

Серебряные монеты — 10 евро 
 2014 год (6 февраля) — Сказки братьев Гримм — Гензель и Гретель
 2014 год (8 мая) — 250 лет со дня рождения Иоганна Готфрида Шадова
 2014 год (5 июня) — 150 лет со дня рождения Рихарда Штрауса
 2014 год (3 июля) — 600 лет Констанцскому собору
 2014 год (6 ноября) — 300 лет шкале Фаренгейта
 2015 год (12 февраля) — Сказки братьев Гримм — Спящая красавица
 2015 год (26 марта) — 200 лет со дня рождения Отто фон Бисмарка
 2015 год (7 мая) — 150 лет Немецкому агентству по спасению потерпевших кораблекрушение
 2015 год (2 июля) — 1000 лет Лейпцигу
 2015 год (1 октября) — 500 лет со дня рождения Лукаса Кранаха Младшего

Золотые монеты — 20 евро 
Золотые монеты 20 евро содержат 3,8879 гр золота (1/8 унции)

 2014 год Каштан (Kastanie)
 2015 год Липа (Linde)

Золотые монеты — 100 евро 
Золотые монеты 100 евро содержат 15,55 гр золота (1/4 унции)
 2014 год Лоршский монастырь (Всемирное наследие ЮНЕСКО)
 2015 год Долина Среднего Рейна (Всемирное наследие ЮНЕСКО)
 2016 год Старый город Регенсбурга (Всемирное наследие ЮНЕСКО)
 2017 год Лютерштадт-Айслебен и Виттенберг (Всемирное наследие ЮНЕСКО)
 2018 год Аугустусбург и Фалькенлуст (Всемирное наследие ЮНЕСКО)

Примечания

Ссылки 

 Коллекционные монеты Германии на сайте Немецкого федерального банка
 http://www.euro-coins.info/ 

Памятные монеты евро
Памятные монеты Германии
Юбилейные монеты